Inglefield steht für:

 Inglefield (Indiana), eine Ortschaft im Vanderburgh County im US-Bundesstaat Indiana
 HMS Inglefield (D02), ein Schiff der Royal Navy
 Inglefield Bredning, ein Fjord in Grönland, siehe Kangerlussuaq (Fjord, Qaanaaq)

Inglefield ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Inglefield (1820–1894), britischer Admiral und Polarforscher